Osoby o tym nazwisku:
 Jan Poskrobko – rzymskokatolicki ksiądz 
 Piotr Poskrobko – polski siatkarz